Pravo:
 selište (feudalizam), kmetski posjed u feudalizmu

Hrvatska:
 Selište (Kutina), gradsko naselje Kutine

BiH:
 Selište (Fojnica, BiH), naselje u općini Fojnica
 Selište (Jajce, BiH), naselje u općini Jajce
 Selište (Mostar, BiH), naselje u općini Mostar
 Selište (Srbac, BiH), naselje u općini Srbac
 Selište (Šekovići, BiH), naselje u općini Šekovići
 Selište (Žepče, BiH), naselje u općini Žepče

Crna Gora:
 Selište (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica

Vidi i:
 Selišta (razdvojba)